De Tschudi’s stroomrog (Discopyge tschudii) is een kraakbeenvis, een soort uit het geslacht Discopyge en de familie van de stroomroggen (Narcinidae) die voorkomt in de Atlantische Oceaan voor de kust van Brazilië en in de Grote Oceaan voor de kust van Chili en Peru op een diepte van 5 tot 165 m.

Beschrijving 
Het is een stroomrog die hoogstens 53,8 cm wordt. Deze stroomrog is bijvangst van de sleepnetvisserij en is voor de visserij van weinig waarde. Deze visserij neemt sterk toe in het gebied waar de Tschudi’s stroomrog veel voorkomt. Er zijn echter geen gegevens over de vangsten van deze stroomroggen. De Tschudi’s stroomrog  staat daarom als gevoelig (near threatened) op de internationale Rode Lijst van de IUCN.

Voetnoten

Externe link
FishBase – Discopyge tschudii

Schijfroggen
IUCN-status niet bedreigd